Celle (Baixa Saxônia) — cidade alemã do estado da Baixa Saxônia
 Celle di Macra — comuna italiana da região Piemonte
 Celle Enomondo — comuna italiana da região Piemonte
 La Celle (Allier) — comuna francesa da região de Auvérnia

Desambiguações de topônimos